

Cinema 
 The Scavengers – film del 1959 diretto da John Cromwell
 The Scavengers – film del 1969 diretto da Lee Frost

Musica 
 The Scavengers – gruppo musicale neozelandese

Pagine correlate 
 Scavenger
 Scavengers